Сэмюэл Питер Акоста Ларсен
(; род. 28 августа 1991, Сан-Франциско, Калифорния) — американский актёр и певец, наиболее известный по роли Джо Харта в телесериале «Хор».

Ранняя жизнь 
Сэмюэл Ларсен родился в Сан-Франциско, Калифорния. Его отец, Хенрик, родом из Дании, а мать, Лупе Акоста, — мексиканка. У Сэмюэла есть старший брат Маноло Акоста и младшая сестра Морган. В детстве Сэмюэл играл на барабанах, гитаре, бас-гитаре, клавишных, был фанатом Майкла Джексона. Во время учебы выступал как вокалист и гитарист в школьных мероприятиях и фестивалях. Окончил среднюю школу Murietta Valley в 2009 году.

Карьера 
В 2010 году Ларсен участвовал в отборочном прослушивании конкурса American Idol, но прошел только до полуфинала. После этого он создал свою группу под названием Bridges I Burn. Вторым участником этой группы стал Скип Арнольд, а третьим Сальваторе Спинелли.

В августе 2011 года Ларсен победил в реалити-шоу The Glee Project телеканала Oxygen. В качестве награды он получил роль в сериале канала Fox «Хор». Его персонаж Джо Харт впервые появился в тринадцатом эпизоде третьего сезона. Затем Сэмюэл снялся в четвертом и шестом сезонах.

18 апреля 2019 года в кинотеатрах вышел фильм «После», экранизация одноименной серии книг Анны Тодд, в котором он сыграл Зеда Эванса.

Дискография 
 Pocket Love (2012)
 3 Blind Costumes (2013)
 Vices — EP (2014)
 Education — Single (2016)
 You Should Know (2016)
 Blue — Single (2017)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы США
Киноактёры США